Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2001 war ein Snookerturnier der European Billiards and Snooker Association. Sie war die zehnte europäische Kontinentalmeisterschaft und fand in der lettischen Hauptstadt Riga statt.

Der Belgier Björn Haneveer erreichte zum dritten Mal in Folge das Finale und konnte sich zum zweiten Mal nach 1999 den Titel sichern. Er besiegte den Kurt Maflin im Finale mit 7:6. Für den Norweger war es die erste und erfolgreichste Teilnahme, er begann anschließend seine Profikarriere.

Modus 
56 Spieler nahmen an der Gruppenphase teil. Sie traten in acht Gruppen mit jeweils sieben Spielern im Round-Robin-Modus gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Quellen

Weblinks 
 2001 European Championships - Men bei CueTracker

2001
Europameisterschaft
Billardturnier in Riga